Rogojni kan verwijzen naar:
 Rogojny (gmina Kowale Oleckie), woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen
 Rogojny (gmina Świętajno), woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen